Државна химна Алжира носи назив „Заклетва” (; берберски: Tagallit). Усвојена је 1963. године, убрзо након стицања независности.

Историја 
Текст химне је написао Муфди Закарија 1955. године, док је био у затвору француских колонијалних сила. Наводно је писао својом крвљу на зидовима затворске ћелије број 69. Музику је компоновао египатски музичар Мухамед Фаузи. Тема химне је директно везана за Француску, колонијалну силу у Алжиру.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Извођење химне, текст и информације
 Текст химне на арапском језику
 Музика, текстна арапском и француском, на сајту Председништва
 Алжирска химна са текстом на арапском и фотографије Алжира 	
 Алжирска народна војска изводи химну

Алжир
Алжир